Ю́рий Ката́ев:
 Катаев, Юрий Константинович (1932—2011) — советский художник-монументалист, живописец и скульптор, член Союза Художников России.
 Катаев, Юрий Павлович (род. 1936) — советский и российский учёный в области технологии авиастроения. Доктор технических наук (1971), профессор (1972). С 1972 года заведующий кафедрой обработки металлов, с 1983 года заведующий кафедрой технологии машиностроения Казанского технического университета.
 Катаев, Юрий Русланович (1954—2012) — советский и российский фотохудожник.